Екатерина Косьяненко:
 Косьяненко, Екатерина Вадимовна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Косьяненко, Катерина Владимировна (род. 1978) — украинская художница.